Razlog kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Razlosjka Kotlovina, dal, Blagoevgrad, 
 Obsjtina Razlog, kommun, Blagoevgrad, 
 Razlog (ort), Blagoevgrad, Obsjtina Razlog,